Arturo Alessandri puede referirse a:

Arturo Alessandri Palma, Presidente de Chile (1920-1925 y 1932-1938).
Arturo Alessandri Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (1925-1927 y 1933-1943) e hijo de Alessandri Palma.
Arturo Alessandri Besa, político y candidato en la elección presidencial de 1993, hijo de Alessandri Rodríguez y nieto de Alessandri Palma.